Okręty US Navy o nazwie USS  "Willamette":
 Pierwszy USS "Willamette" był slupem wojennym lub fregatą, którego budowa została przerwana w 1866, zanim położono stępkę.
 Drugi USS "Willamette" (AO-180) był zbiornikowcem floty. W służbie w latach 1982 - 1999.

Willamette